Не догонят — термин, который может означать:

 Вас не догонят — канадский фильм-мелодрама 2001 года
 Нас не догонят — сингл российской группы «Тату» 2001 года

См. также 

 Нас не догонишь — российский триллер 2007 года